Autostrada G72 – autostrada cinese
 G72 – attivatore della D-amminoacido ossidasi